Druidenorden steht für:

 diverse Logenvereinigungen seit dem 18. Jahrhundert, siehe International Grand Lodge of Druidism
 eine neopagan-keltisierende Vereinigung, siehe Neuzeitliche Druiden